In Eindhoven zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Eindhoven Willem Elsschotlaan) gebouwd in 1904 inmiddels gesloopt
 Watertoren (TU Eindhoven) gebouwd in 1967
 Watertoren (Eindhoven Antoon Coolenlaan) gebouwd in 1970

Ook te Eindhoven bevindt zich een waterbassin in het Klokgebouw op het voormalige Philipscomplex Strijp-S.